Хорхе Даниэль Грави Пинейро (; родился 16 января 1994 года, Трейнта-и-Трес) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Атенас».

Биография 
Грави — воспитанник клуба «Данубио». 15 февраля 2015 года в матче против столичного «Расинг» он дебютировал в уругвайской Примере. 19 сентября в поединке против «Суд Америка» Хорхе забил свой первый гол за «Данубио».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Атенас»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Кордова B»
Игроки ФК «Пласа Колония»
Игроки ФК «Серро-Ларго»
Игроки ФК «Хувентуд»